W sezonie 1931 drużyna piłkarzy Dinama zdobyła Mistrzostwo Moskwy. Był to dziewiąty sezon w historii klubu.

Skład

Mecze

Tabela Mistrzostw Moskwy 
 Etap wstępny, grupa A

 Runda finałowa (o miejsca 1–6)

Bibliografia 
 

1931 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach